Слово «травка» имеет несколько значений

 «Травка» — жаргонное название марихуаны.
 Травка — фильм 2009 года, режиссёр — Тим Блейк Нельсон.